Лас Дос Крусес има више значења:

 Лас Дос Крусес (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Дос Крусес (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Дос Крусес (Сан Висенте Лачиксио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику